Karin Smirnoff kan avse:
Författaren Karin Smirnoff (1880–1973), se Karin Smirnoff (1880–1973)
Författaren Karin Smirnoff (född 1964), se Karin Smirnoff (född 1964)